Action immédiate peut désigner :
 Action immédiate, un film français réalisé par Maurice Labro en 1957 ;
 Action immédiate (La Via della droga), un film italien réalisé par Enzo G. Castellari en 1977.